Мэделин Ли Пэйн Да́нхэм (иное возможное написание фамилии — Данэм; ; 26 октября 1922 — 2 ноября 2008) — американская работница банка (в 1970 году — одна из первых в истории Гавайев женщин на посту вице-президента компании), мать антрополога Энн Данхэм и бабушка 44-го президента США Барака Обамы. Вместе со своим мужем Стэнли Армором Данхэмом Мэделин воспитывала своего внука в Гонолулу. Умерла за двое суток до того, как её внук стал президентом.

Происхождение 
В родословной Мэдлин Данхэм встречаются преимущественно эмигранты из Англии (больше всего), Шотландии, Уэльса, Ирландии и Германии, осевшие в Америке ещё во время британского колониального владычества. Одним из последних родственников, кто осел в Америке, был прапрадед Мэдлин, Роберт Перри. Он родился в 1786 году на Англси (Уэльс), а его отец Генри Перри переехал в Раднор (штат Огайо) в 1803 году. Жена Роберта, Сара Хоскинс, родилась в Уэльсе и в детстве перебралась в Делавэр (штат Огайо).

По слухам, у матери Мэдлин Данхэм есть индейские корни (чероки), но исследователями это пока не подтверждается. На основе анализа ДНК и старым документам, согласно мнению сайта ancestry.com, мать Мэдлин Данхэм могла быть потомком чернокожего раба Джона Панча, который проживал в XVII веке в Вирджинии, а сам Панч имел субсахарские корни и, возможно, родился на территории современного Камеруна.

Источник: New England Historic Genealogical Society

Примечания

Ссылки 
 «Family precedent: Obama’s grandmother blazed trails'» USA Today, April 8, 2008
 «Remembering Madelyn Dunham» Honolulu Advertiser, November 15, 2008, includes photo gallery and memorial service video

Выпускники Калифорнийского университета в Беркли
Выпускники Вашингтонского университета
Банкиры США